Манес Шпербер — письменник, соціальний психолог
 Зигмунт Шпербер — архітектор